Gonville and Caius steht für:

 Gonville and Caius Range, Gebirgszug im Viktorialand, Antarktika
 Gonville and Caius College an der Universität Cambridge, Großbritannien